Rubirizi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Rubirizi (vattendrag i Burundi, Mwaro), 
 Rubirizi (vattendrag i Burundi, Muramvya), 
 Rubirizi (vattendrag i Burundi, Muyinga), 

Robotskapade Burundiförgreningar